Messier 79, bolvormige sterrenhoop in het sterrenbeeld Haas 
 M79 (granaatwerper), Amerikaanse granaatwerper
 M79 Osa, Joegoslavische raketwerper